Schellenbergbrücke bezeichnet mehrere Brücken:

 Schellenbergbrücke (Balingen)
 Schellenbergbrücke (Osnabrück)